Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 105-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 105-ös busz (Budapest)
 105-ös busz (Budapest, 1950–1951, 1971–1972)megszűnt
 105-ös busz (Budapest, 1974–1976)megszűnt

 105-ös busz (Miskolc)megszűnt